Lázár Pál gróf (1778–1820) császári-királyi kamarás és tanácsos
 Lázár Pál (1912–1970) festőművész
 Lázár Pál (1940–2007) festőművész
 Lázár Pál (1988) labdarúgó